Тахмина Пулоджоновна Раджабова (; род. 29 июня 1982, Душанбе, Таджикской ССР) — таджикская актриса, журналистка и телеведущая.

Биография 
Тахмина Раджабова родилась 29 июня 1982 года в городе Душанбе. Её мать была врачом, а отец экономистом. С 1989 года до 3-го класса училась в средней школе имени Малики Сабировой, одновременно обучалась музыкальному искусству (фортепиано). Когда отец Тахмины был назначен на служебную должность в Москве, их семья переехала туда для временного проживания. Тахмина продолжила учебу в местных школах и два года получала образование на русском языке.

После возвращения семьи в Таджикистан Тахмина окончила среднюю школу в городе Душанбе и поступила в филиал Московского Института национальных и региональных отношений в городе Душанбе. После окончании первого курса Тахмина вышла замуж и не смогла поехать в Москву для продолжения учёбы, вследствие чего была исключена с Института.

Позже Тахмина поступила в Налогово-правовой институт Таджикистана (ныне Финансово-экономический государственный университет), который закончила в 2006 году с отличием по специальности «Юрист».

Личная жизнь 
Тахмина Раджабова в возрасте 18 лет по воле родителей вышла замуж за своего двоюродного брата, но через некоторое время они развелись. От этого брака у неё родился сын Мухаммадджовид. Позже Тахмина вышла замуж и до сих пор состоит в браке.

Карьера

Телевидение 
В 2006 году Тахмина начала работу в ТВ «Сафина» помощником юриста. Через месяц Насиба Гулямова ознакомилась с результатами работы Тахмины в течение испытательного срока, они были признаны очень хорошими. Учитывая красивую внешность Тахмины, а также отличное владение русским языком, Н. Гулямова предложила ей работать телеведущей русских информационных программ, и предложения было принято Тахминой[4].

Увидев красивую внешность Тахмины в ТВ программах, режиссёры предложили ей играть роли в фильмах[5].

Кино 
Первый раз Тахмина сыграла незначительную роль помощника следователя в фильме Юнуса Юсупова «Желание жить» (тадж. «Зистан мехоҳам»), в дальнейшем получила второстепенную роль в фильме «Последняя надежда» (тадж. «Умеди охирин») Саида Кодири. Тахмина Раджабова успешно прошла испытания в этом направлении и через некоторое время получила приглашение на исполнении главной роли в фильме «Каменное пересечение» (тадж. «Убури сангин») режиссёра Саиджона Кодири от киностудии «Таджикфильм», с которой хорошо справилась.

В 2008 году на кинофестивале «Дидор» фильм «Последняя надежда» был удостоен премии, после чего некоторые зарубежные кинематографы заявили о своей заинтересованности в сотрудничестве с Тахминой. Так, режиссёр из Болгарии Асад Сикандар, высоко оценив талант Тахмины в исполнении главной роли, предложил ей одну из важных ролей в совместном с Болливудскими коллегами фильме «Мадраса» (ныне «Refugee», «Муҳоҷир») в Афганистане. В этом фильме Тахмина исполнила роль матери семьи.

В 2011 году Тахмина была приглашена сыграть роль третьей жены в фильме «A man’s desire for the fifth wife» (рус. «Мужчина в мечтах о пятой жене», тадж. «Марде дар орзуи зани панҷум») канадского режиссёра Сиддика Обиди, который был снят в провинциях Фараб и Балх Афганистана. Тахмина очень хорошо сыграла свою роль и была удостоена премии International Film Festival of India.

Тахмина Раджабова дебютировала в качестве режиссера и сняла свой первый 28-минутный фильм «Обмани себя».

Гуманитарная деятельность 
В 2012 году представительство Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца в Таджикистане предложили Тахмине Раджабовой стать Послом доброй воли этих организаций в Таджикистане. Была проведена месячная кампания, в ходе которой Т. Раджабова декларировала гуманитарные ценности и деятельность Общества Красного Полумесяца Таджикистана. Впоследствии она вспоминала:

Было очень радостно и приятно дарить деткам в детдомах всё необходимое для их жизни. Хоть и наше правительство оказывает постоянную поддержку детдомам и домам престарелых, но всё же баловать их вкусностями, игрушками, подарками, давать им надежду на хорошее и светлое будущее было приятно. Я и раньше ходила навещать детей-сирот в детдома и сейчас большинство из этих детей знакомы со мной и называют меня «ападжон», то есть «сестра».

Фильмография

Награды и премии 
 Отличник печати Таджикистана (2013)
 Отличник культуры Таджикистана (2013)
2013 — 44-й Индийский международный кинофестиваль (IFFI) — за роль в фильме «Мужчина в мечтах о пятой жене»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Персоналии:Таджикфильм
Тележурналисты Таджикистана